School Days puede hacer referencia a:

 School Days, anime creado por los estudios TNK y dirigido por Keitaro Motonaga.
 School Days, es una novela visual desarrollada por 0verflowlol998.
 School Days: The Early Recordings, álbum de Alice Cooper.